Spogotteria är ett släkte av svampar. Spogotteria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spogotteria